Le coton est une fibre végétale et fibre textile. Coton est aussi un nom porté par diverses personnalités, par des lieux, et autres.

Fibre 
 Coton, fibre végétale venant du cotonnier, et fibre textile très employée.
 Coton Bt, Coton Sea island : variétés de coton. 
 Coton hydrophile : type de coton.
 Coton Jumel, Ivoire Coton : marques de coton.

Personnalités 

 Maxime Coton (né en 1986), écrivain et réalisateur belge ;
 Nora Coton-Pélagie (née en 1988), footballeuse française ;
 Pierre Coton (1564-1626), prêtre jésuite français, prédicateur, écrivain ;
 Quentin Coton (né en 1991), nageur français ;
 Tony Coton (né en 1961), footballeur puis entraîneur anglais.

Fiction 
 Coton et Piston, série de bande dessinée.

Toponyme

France 
 Port-Coton, lieu-dit à Belle-Île dans le Morbihan, en Bretagne ;
 Île Coton, île sur la Loire, en région Pays de la Loire.

Royaume-Uni 
 Coton, village anglais situé dans le Cambridgeshire.

Zoologie 
 Coton de Tuléar, race de chien.